Мэхонгсон:

 Мэхонгсон — одна из 77-ти провинций Таиланда.
 Мэхонгсон — город в Таиланде, центр провинции Мэхонгсон.
  Мэхонгсон— гражданский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Мэхонгсон